Oskars Bārtulis (né le  à Ogre en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

En 2004, il commence sa carrière avec les Wildcats de Moncton dans la LHJMQ. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2005 dans la Ligue nationale de hockey par les Flyers de Philadelphie en , en . Il passe professionnel avec les Phantoms de Philadelphie dans la Ligue américaine de hockey en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Wildcats de Moncton || LHJMQ ||62 ||5 ||19 ||24 ||55 ||12 ||1 ||1 ||2 ||16  
|-
|2005-2006|| Wildcats de Moncton || LHJMQ ||54 ||6 ||25 ||31 ||84 ||21 ||1 ||9 ||10 ||22
|- 
|2006-2007 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||55 ||13 ||35 ||48 ||52 ||16 ||3 ||9 ||12 ||24
|-
|2007-2008 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||57 ||1 ||20 ||21 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2008-2009 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||80 ||2 ||11 ||13 ||59 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 12|| 2|| 2|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Flyers de Philadelphie || LNH || 53|| 1|| 8|| 9|| 28||7 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
|2010-2011 || Flyers de Philadelphie || LNH || 13 || 0 || 0 || 0 || 4 ||- || -|| - || - || -
|-
|2010-2011 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 4 || 0 || 1 || 1  || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 36|| 1|| 10|| 11|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Donbass Donetsk || KHL || 40|| 3|| 4|| 7|| 88|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Donbass Donetsk || KHL || 50|| 2|| 6|| 8|| 28|| 11|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 50|| 1|| 6|| 7|| 54|| 7|| 0|| 0||0 ||2
|-
| 2015-2016 || Admiral Vladivostok || KHL || 52|| 8|| 16||24 ||58 ||5 || 0|| 1||1 ||4
|-
| 2016-2017 || Admiral Vladivostok || KHL || 53 || 2 || 7 || 9 || 40 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Admiral Vladivostok || KHL || 32 ||0 ||5|| 5 ||38 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 10 ||0|| 1 ||1|| 6|| 4 ||0|| 0 ||0 ||1 
|-
| 2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 15 ||2 ||1|| 3 ||8 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
|2019-2020 || Dinamo Riga || KHL ||28 ||1 ||7 ||8 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || HK Mogo || Lettonie || 14 || 3 || 8 || 11 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || EHC Black Wings Linz || ICEHL || 29 || 3 || 10 || 13 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || HK Mogo || Lettonie  ||  || 

| 66|| 1|| 8|| 9|| 32||7 || 0 || 0 || 0 || 4

Trophées et distinstions

Ligue de hockey junior majeur du Québec 

 Il remporte la Coupe du président avec les Wildcats de Moncton en 2005-2006.

Ligue continentale de hockey 

 Il remporte la Coupe Continentale avec le Donbass Donetsk en 2012-2013.

 Il participe au Match de la Ligue continentale de hockey en 2015-2016.

Notes et références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Ogre
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Barys Astana
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Dinamo Riga